Сирохи (, ) — город и муниципалитет в южной части индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Сирохи.

История 
Ранее являлся столицей одноимённого туземного княжества, управляемого раджпутским кланом Деора.

География 
Расположен к западу от города Пиндвара, на высоте 320 м над уровнем моря.

Население 
Население по данным на 2001 год составляет 35 531 человек (18 777 мужчин и 16 754 женщины).

Примечания 

Города Раджастхана